Doom — серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, разработанная id Software. Серия основывается на подвигах неназванного космического пехотинца, работающего на Объединённую аэрокосмическую корпорацию, ОАК () и сражающегося против полчищ демонов, для того чтобы выжить и спасти Землю от их нападения. Действие почти всех частей серии происходит на Марсе, его спутниках, Фобосе и Деймосе, в лабораториях ОАК и в Аду.

Оригинальная игра 1993 года является одной из первых игр от первого лица для IBM-совместимых компьютеров с 3D-графикой, многопользовательским режимом, а также с поддержкой пользовательских модификаций. Начиная с первой игры серия пополнилась сиквелом, двумя перезапусками, несколькими спин-оффами, множеством модификаций, комиксом, одноимённым фильмом и несколькими книгами по мотивам сюжета.

Состав

Игры

Сборники уровней

Дополнения

Прочее

Примечания 
КомментарииИсточники

Doom
Doom